Джеймс Хендерсон:
 Хендерсон, Джеймс Пинкни (1808—1858) — американский политик и военный деятель, 1-й губернатор Техаса.
 Хендерсон, Джеймс Уилсон (1817—1880) — американский политик, 4-й губернатор Техаса.
 Хендерсон, Джеймс (футболист) (1870—?) — шотландский футболист, выступавший за Ливерпуль.